Robert Stefan Săndulescu (ur. 25 września 2003 w Braszowie) – rumuński skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2021 i 2022), zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży (2020) oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2022). Medalista mistrzostw Rumunii.

Przebieg kariery 
Bez sukcesów startował w Turnieju Czterech Skoczni dzieci, zawodach FIS Youth Cup i nieoficjalnych letnich mistrzostwach świata dzieci. We wrześniu 2015 w Râșnovie zadebiutował w Pucharze Karpat, plasując się dwukrotnie w czwartej dziesiątce, a rok później w tym samym miejscu zdobył pierwsze punkty tego cyklu, plasując się pod koniec trzeciej dziesiątki.

W sierpniu 2019 w Râșnovie zadebiutował w FIS Cupie, zajmując lokaty na przełomie piątej i szóstej dziesiątki. W styczniu 2020 w Prémanon wystąpił w zimowych igrzyskach olimpijskich młodzieży – był 35. w konkursie indywidualnym. W październiku 2020, w słabo obsadzonych zawodach FIS Cupu w Râșnovie (wystartowało niespełna 30 skoczków), zdobył pierwsze punkty zawodów tej rangi, plasując się dwukrotnie w połowie drugiej dziesiątki (14. i 12. pozycja). W lutym 2021 w Lahti wystąpił na mistrzostwach świata juniorów, zajmując 43. pozycję w konkursie indywidualnym oraz 12. miejsce w rywalizacji drużynowej.

W sierpniu 2021 w Râșnovie, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się dwukrotnie w szóstej dziesiątce. W marcu 2022 w Zakopanem wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 47., a w drużynie zajął 11. pozycję. W tym samym miesiącu w Lahti wystąpił na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, na którym zajął 38. miejsce w konkursie indywidualnym oraz 8. w drużynowym.

Jest medalistą mistrzostw Rumunii – z klubem ACS Săcele latem 2020 zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Săndulescu na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Starty R. Săndulescu na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty R. Săndulescu na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rumuńscy skoczkowie narciarscy
Sportowcy związani z Braszowem
Ludzie urodzeni w Braszowie
Urodzeni w 2003